Emilio Oscar Castro puede referirse a:

 Emilio Oscar Castro, futbolista tucumano, de paso por River Plate.
 Emilio Oscar Castro, futbolista riocuartense, de paso por Talleres.